HMS Good Hope je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Good Hope (1664) 
 HMS Good Hope (1665) 
 HMS Good Hope (1901) 

Good Hope